Rubén Fernández Andújar (ur. 1 marca 1991 w Murcji) – hiszpański kolarz szosowy i torowy.

Fernández jest wielokrotnym medalistą mistrzostw Hiszpanii w kolarstwie torowym.

Osiągnięcia

Kolarstwo szosowe 
Opracowano na podstawie:

Rankingi

Kolarstwo szosowe

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Hiszpańscy kolarze szosowi
Hiszpańscy kolarze torowi
Kolarze Cofidis, Solutions Crédits
Kolarze Movistar Team
Ludzie urodzeni w Murcji (miasto)
Urodzeni w 1991